Джелили — фамилия. Представители:
 Джелили, Мунир (1949—2023) — тунисский гандболист.
 Джелили, Фламур (род. 1999) — шведский футболист, полузащитник.